Capital City – oficjalna angielska nazwa kompleksu wieżowców w Moskwie znanego także jako "Gorod Stolic"
 Capital City – serial telewizyjny produkcji brytyjskiej